Delaware County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Delaware County (Indiana) – okres státu Indiana
 Delaware County (Iowa) – okres státu Iowa
 Delaware County (New York) – okres státu New York
 Delaware County (Ohio) – okres státu Ohio
 Delaware County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Delaware County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie